Der Mustergatte steht für:

 Der Mustergatte (1937), Film von Wolfgang Liebeneiner
 Der Mustergatte (1956), Film von Erik Ode
 Der Mustergatte (1959), Film von Karl Suter